Бальный танец может обозначать:

 Бал — танцы, ведущие традицию из средневековой Европы.
 Спортивный бальный танец — современные танцы, существующие как вид спорта.